Квалификация чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года во II-м дивизионе — спортивное соревнование по хоккею с шайбой под эгидой ИИХФ, проходившее с 7 по 9 декабря 2012 года в Измире, Турция. Победитель турнира получил право играть в группе B второго дивизиона чемпионата мира 2014 года.

Участвующие команды 
В турнире принимали участие 3 национальные команды — все из Европы. Все сборные пришли с прошлого турнира пятого дивизиона.

Судьи 
ИИХФ утвердила 2 главных и 3 линейных судей для обслуживания матчей квалификации второго дивизиона чемпионата мира по хоккею с шайбой среди женщин 2013 года.

Главные судьи
  Анника Флоден
  Михаэла Кифер

Линейные судьи
  Диана Перкун
  Эюэанна Шандор
  Мерве Шаримерт

Турнир

Таблица

Результаты 
Время местное (UTC+2).

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Примечания

Ссылки 
 
 

Ж*2К